Yavapai este un nume propriu asociat cu un grup etnic al nativilor americani din vestul Statelor Unite, localizat în zona central nordică a statului american . Derivat de la numele populației omonime, Yavapai se poate referi la

Denominarea originală 

 Yavapai (etnic grup), un grup etnic al nativilor americani din centrul statului Arizona
 Yavapai-Apache Nation, localizat în apropiere de Camp Verde, Arizona
 Yavapai-Prescott Tribe, localizat în Prescott, Arizona
 Yavapai (limbă), limbă de tip Yuman-Cochimí a sus menționatului grup etnic, având patru dialecte mutaul inteligibile

Alte utilizări  

 Yavapai (comitat), unul din cele 15 comitate ale statului Arizona, situat în partea sa central-nordică 
 Yavapai (colegiu), un colegiu al comunității sau public (în engleză, community college) din localitatea Prescott, csediul comitatul Yavapai

Nume proprii